West-Vlaamse Gilde (Gent),  Overkoepeling van West-Vlaamse Studentenclubs in Gent;
West-Vlaamse Gilde (Leuven), Overkoepeling van West-Vlaamse Studentenclubs in Leuven;